Los símbolos patrios de Colombia son:
 Escudo de Colombia
 Bandera de Colombia
 Himno de Colombia